Аге́ев (Аге́ева) — русская фамилия, образованная от имени Аггей.

Известные носители

А 
 
 Агеев, Алексей Дмитриевич (1901—1949) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Агеев, Андрей Павлович (1904—1985) — советский футболист и тренер.
 Агеев, Арсений Григорьевич (1878—1918) — политический деятель, благотворитель.
 Агеев, Артём Валерьевич (род. 1992) — сербский, ранее российский боксёр.

В 
 Агеев, Василий Сергеевич (1925—2002) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 
 Агеев, Виталий Борисович (род. 1964) — советский и украинский фехтовальщик.

Г 
 Агеев, Гений Евгеньевич (1929—1994) — советский и российский военный деятель, генерал-полковник.

Д

Е

И 
 
 Агеев, Игорь Валентинович (род. 1958) — российский кинодраматург, сценарист, актёр.

Л

М

Н

О

П 
 Агеев, Павел Михайлович (1880—1939) — член Всероссийского учредительного собрания.

Р 
 Агеев, Роман Олегович (род. 1974) — российский актёр.

С

Т 
 Агеев, Тимофей Игнатьевич (конец XVI — середина XVII веков) — дьяк.

Ф 
 Агеев, Фахрель-Ислам Невмятуллович (1887—1937) — татарский писатель.
 Агеев, Филипп Павлович (1910—1979) — Герой Советского Союза.

Я 
 Агеев, Яков Иванович (? — 1938) — деятель органов юстиции СССР. Врио прокурора Орджоникидзевского края.

Псевдонимы 
 М. Агеев (настоящее имя Марк Ла́заревич Ле́ви; 1898—1973) — русский писатель, филолог-германист, переводчик.



См. также

Примечания